Sikka (Sika) – grupa etniczna
 język sikka (sika)
 Sikka – kabupaten